Simpósio, instituição social da Grécia Antiga
Ou ainda:
 Simpósio, nome também dado a uma conferência acadêmica 
 Simpósio, diálogo do autor grego Platão, conhecida em português com o título de O Banquete
 Simpósio (Xenofonte), diálogo do autor grego Xenofonte.

Desambiguação